Anregung steht für:

 Energiezufuhr zu einem (quantenmechanischen) System, siehe angeregter Zustand
 Energiezufuhr zu einem schwingungsfähigen System, siehe Schwingung #Anregung einer Schwingung
 ein gedanklicher Impuls, siehe Anregung (Denkanstoß)

Siehe auch:
 Zweitonanregung (Differenztonverfahren)
 elementare Anregung (Vielteilchenphysik)
 parametrische Anregung (Energiezufuhr bei Oszillatoren)